Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі через тендініт лівого зап'ястка.

Моніка Селеш виграла титул, у фіналі перемігши Наталі Деші з рахунком 6–1, 7–6(7–3).

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Тур WTA 2000
U.S. National Indoor Tennis Championships